Даніел Самек (чеськ. Daniel Samek, нар. 19 лютого 2004, Градец Кралове, Чехія) — чеський футболіст.
 Самек Владислав Андрійович (нар. 3 березня 2001) — український футболіст.